У́ткин — русская фамилия.

Уткин 
 
 
 
 Уткин, Андрей Иванович (1900—1987) — советский государственный и военный деятель.
 Уткин, Антон Александрович (род. 1967) — российский писатель, режиссёр.
 
 
 
 
 Уткин, Виктор Васильевич (1912—1981) — советский учёный в области авиации, Герой Социалистического Труда.
 
 Уткин, Герман Михайлович (1929—1992) — советский учёный в области радиотехники.
 Уткин, Григорий Васильевич (1911—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Уткин, Даниил Павлович (род. 1999) — российский футболист.
 
 
 Уткин, Егор Ермолаевич (1869—?) — депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.
 
 
 
 Уткин, Иосиф Павлович (1903—1944) — советский поэт и журналист, репортёр.
 Уткин, Ксенофонт Дмитриевич (1935—2016) — российский, якутский историк и культуролог.
 Уткин, Леонид Антонович (1884—1964) — ботаник, специалист по лекарственным растениям.
 
 
 Уткин, Олег Васильевич (род. 1952) — российский политик, депутат Государственной думы.
 
 Уткин, Пётр Саввич (1877—1934) — русский и советский художник.
 Уткин, Порфирий Федулович (1892—1919) — участник Октябрьского вооружённого восстания 1917 года в Москве и Гражданской войны в России.

Топоним 
 Уткин — посёлок в Мелекесского района Ульяновской области.

См. также 
 Уткин (населённый пункт)
 Уткин мост
 Уткин переулок
 Уткин проспект
 Уткина
 Утёнков
 Утин

Примечания